Кресто́вник обыкнове́нный () — травянистое растение, вид рода  семейства Астровые (Сложноцветные), типовой вид этого рода.

Злостный сорняк, засоряющий посевы. Ядовитое растение. Ранее крестовник обыкновенный использовался в качестве лекарственного растения.

Важный диагностический признак крестовника обыкновенного — отсутствие в его корзинках язычковых цветков.

Распространение 
Растение широко распространено в Евразии — от Северной Африки и европейского побережья Атлантики на западе до Японии на востоке. Как адвентивное растение крестовник обыкновенный встречается также в Северной Америке.

В Средней полосе России встречается во всех областях. Растёт по берегам рек и озёр, по опушкам лесов, а также рядом с жильём, в том числе среди посевов, в огородах, садах и парках, вдоль полотна железной дороги.

Ботаническое описание 
Двулетнее или однолетнее растение (в другой терминологии — яровой или зимующий однолетник) травянистое растение высотой от 10—12 . Растение слегка мясистое, может быть как путинисто опушённым (волоски простые, не клейкие), так и почти голым.

Стебель прямостоячий, более или менее ветвистый. Как прикорневые, так и нижние стеблевые листья продолговато-лопатчатовидные, по краям зубчатые, длиной от 2  и шириной от 0,5 , рано отмирающие; при основании эти листья сужены в черешок, который может быть как коротким, так и почти равным длине листовой пластинки. Средние стеблевые листья имеют продолговатую или ланцетовидную форму, наверху острые, к основанию суженные, сидячие, длиной от 3  и шириной от 0,5 ; они глубоко выемчато-перисто-лопастные, при этом лопасти могут быть как цельнокрайными, так и неравномерно зубчатыми; иногда листья не разделены на лопасти, а лишь глубоко зубчатые.

Соцветия — корзинки колокольчатой формы, расположенные на концах побегов, длиной от 6  и диаметром , на цветоносах длиной от 1 , часто наклонённых. У корзинок имеются обёртки из 2—7 наружных листочков, нередко черноватых на верхушке, и большого числа более длинных (обычно , иногда ) внутренних листочков. Язычковых цветков у крестовника обыкновенного нет, все цветки трубчатые, жёлтой окраски.

Плод — семянка длиной от 2  и  в поперечном сечении. Семянки серые или тёмно-коричневые, продолговатые, с обоих концов немного суженные, с продольными рёбрышками, имеющими иногда золотисто-жёлтую окраску; опушённые — в углублении между рёбрышками имеются короткие прижатые волоски.

Общая продолжительность цветения превышает полгода — цветущие растения можно встретить с весны (апреля, мая) до октября. Время созревания плодов — с июня по октябрь (ноябрь). Длительный период цветения объясняется тем, что взошедшие в разное время семена цветут в разное время. Семена прорастают вскоре после попадания в почву, в результате часть всходов появляется в конце лета — начале осени; эти растения, перезимовав, начинают цвести в конце весны и начале лета; если же семена попадают в почву осенью, всходы появляются весной (в марте—мае, минимальная температура прорастания семян — ) и выросшие из них растения цветут летом и осенью. Одно растение может принести от 1400 до 7200 семянок (по другим данным —  семянок). Масса тысячи семян — .

Размножение — семенами. Для растения характерна анемохория (то есть распространение при помощи ветра).

Химический состав, токсичность 
В надземной части растения содержатся сенеционин и сенецин — пирролизидиновые алкалоиды, имеющие кровоостанавливающие свойства.

Растение ядовито, что обусловлено содержанием в нём различных ядовитых алкалоидов, которые могут привести к поражению печени с последующим поражением центральной нервной системы. Из домашних животных особенную опасность растение представляет для лошадей. Наблюдались случаи отравления утят при добавлении к их корму размолотых растений крестовника обыкновенного и  в количестве 10 %.

Значение и применение 
Растение — злостный сорняк пропашных культур (то есть культур, для которых требуются большие площади питания и междурядная обработка почвы), а также огородов. Предпочитает плодородные земли, является растением-индикатором содержания в почве азота.

Экстракт и настой крестовника обыкновенного ранее применяли в гинекологической практике в качестве кровоостанавливающих средств.

100 цветков выделяют 16 мг пыльцы.

Кормление лошадей зелёным кормом с примесью крестовника и выпас на засоренных участках ведут к тяжелым отравлениям.

Примечания

Литература 

 

 

 
 

 
 

Крестовниковые
Флора Евразии
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири